Konge i Danmark: Erik Klipping 1259-1286

Se også 1264 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
64
Artikler om enkelte år